Canais de televisão fundados em 1996
Canais de televisão por assinatura dos Estados Unidos
Canais de televisão de filmes
Canais de televisão infantis
Canais de televisão de Nova Iorque
Rede de televisão HBO
Canais de televisão de língua inglesa
Canais de televisão de língua portuguesa

 Ao canal de televisão por assinatura premium disponível nos Estados Unidos, integrante da rede Home Box Office (HBO).
 Ao canal de televisão por assinatura premium disponível no Brasil, integrante do portifólio de canais da HBO Brasil.

